Folgende Liste sortiert Länder nach dem gesamten Wert ihrer Industrieproduktion in Millionen US-Dollar. Als Industrieproduktion wird der gesamte Wert aller im Industriesektor erzeugten Güter bezeichnet. In dieser Liste ist zudem der Wert der Produktion im Bausektor mitgezählt. Angegeben ist zudem die Wachstumsrate der industriellen Produktion. Alle Angaben stammen von der Weltbank und gelten für den letzten ermittelbaren Zeitpunkt.

Entwicklung der Industrieproduktion 
Folgende Liste zeigt die Entwicklung der Industrieproduktion in Millionen US-Dollar des Jahres 2010 verschiedenen Ländern über Zeit.

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Liste (Wirtschaft)
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
Volkswirtschaftliche Kennzahl